Junkovac est un toponyme qui peut désigner :
Junkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Junkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Topola, district de Šumadija.